Jur van der Gijp (bestuurder) (1924), Nederlands bestuurder bij het arbeidsbureau, de tuchtcommissie van de KNVB en de Stichting Arbeidszaken Betaald Voetbal. Tevens voetballer bij DHC.
 Jur van der Gijp (voetballer) (1930-2012), Nederlands voetballer bij Emma.
 Janus van der Gijp, (1921-1979) ook Jur genoemd, Nederlands voetballer bij Emma en DHC en trainer in het amateurvoetbal. 
Volledige naam bij alle drie de neven: Jurianus van der Gijp.